Гэ́ри Макки́ннон (; родился 10 февраля 1966 года) — шотландский хакер, столкнувшийся с экстрадицией в США по обвинению в «крупнейшем взломе военных компьютеров за всю историю», как заявил один из американских обвинителей. Несмотря на эти обвинения, Маккиннон ответил, что он искал доказательства сокрытия информации об НЛО, утаивания информации об альтернативных источниках энергии и о других технологиях, потенциально полезных для общества.

По информации официального слушания дела в Великобритании в июле 2006 года было принято решение об его экстрадиции в США. В феврале 2007 года адвокаты Маккиннона подали прошение о рассмотрении дела в высшей судебной инстанции в Лондоне, которое было отклонено 3 апреля<ref>[http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2007/762.html Gary McKinnon vs Government of the USA and Secretary of State for the Home Dept] , [2007] EWHC 762 (Admin) (03/04/2007, case No: CO/5897/2006)</ref>. 30 июля апелляционный комитет Палаты лордов согласился выслушать адвокатов, и 17 июня 2008 года лорды-судьи приступили к слушанию дела. Суд, проходивший 30 июля 2008 года, постановил, что по решению лордов-судей, Гэри Маккиннон может быть экстрадирован в США. Ему было дано две недели на возможность оспорить это решение в Европейском суде по правам человека; также суд отложил исполнение приговора об экстрадиции ещё на две недели, давая время на обжалование приговора 28 августа, которое впоследствии было отменено.

Тогда стороной защиты было принято другое решение: оспорить приговор на основании наличия у Маккиннона синдрома Аспергера, который был диагностирован в августе 2008 психологом Саймоном Бароном-Коэном в Кембриджском университете. 31 июля 2009 года Маккиннону отказали в возможности пересмотра дела, а также в дальнейшем рассмотрении его в британских судах. 27 октября 2009 года Алан Джонсон, министр внутренних дел Великобритании, заявил, что дело не будет продолжено до полного рассмотрения медицинских улик, тем самым дав время команде Маккиннона на обращение в Европейский суд.

Разрешение на экстрадицию появилось 27 ноября 2009 года. В письме адвокату Маккиннона от 26 ноября было заявлено, что экстрадиция не нарушает права его клиента, и что Маккиннон должен быть немедленно экстрадирован в США. Основываясь на этом письме, Карен Тоднер (адвокат Маккиннона) заявила, что будет добиваться пересмотра решения Министерства внутренних дел Великобритании. Если эта попытка окажется неудачной, то следующим шагом будет рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, так как до этого факт заболевания Маккинонна был неизвестен суду.

 Предыстория 
Маккиннон родился в Глазго, крупнейшем городе Шотландии. Окончил среднюю школу Хайгейт-Вуд () на севере Лондона. Работал системным администратором. Обвиняется в том, что в 1997 году взламывал военные компьютеры США, в 2000 и 2001 годах — компьютеры НАСА. Хакер использовал имя «Solo». Сети, во взломе которых он обвиняется, принадлежали Национальному управлению по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, Министерству обороны, Армии, ВМС и ВВС США.

Источники в США утверждают, что он удалил критически важные файлы в операционной системе, что сделало невозможным использование более 2000 компьютеров в военном округе Вашингтона в течение суток, а также в удалении журналов регистрации оружия ВМС США. Заявлено, что стоимость выявления и устранения последствий этой атаки обошлось США в $ 800 000. Маккиннон отрицает факт нанесения ущерба, ссылаясь на то, что во время поиска материалов, связанных с НЛО, он получил доступ к одному компьютеру без паролей и сетевых экранов, где оставил множество записей, указывающих на уязвимости системы. Он твердо убежден, что ущерб и финансовые потери, заявленные США, являются выдуманным финансовым основанием для его экстрадиции. Маккиннон допускает, что мог создать угрозу для одного компьютера, но отрицает остальные обвинения США, пока не будут предъявлены официальные доказательства.

Маккиннон был выслежен и арестован согласно закону о компьютерном злоупотреблении британским Подразделением по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. В Великобритании такие преступления не являются предметом экстрадиции и предусматривают максимальную ответственность в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Позже, в течение этого же года, он был обвинен Правительством США. Маккиннон остался на свободе без каких-либо ограничений до июня 2005 года, так как, начиная с этого момента, он находился под контролем полиции и был обязан отмечаться в местном полицейском участке каждый вечер. Ему запрещалось выходить на улицу ночью и иметь компьютер с подключением к Интернету. Это были все меры, которые могли быть предприняты в Великобритании согласно законодательству, до тех пор, пока США не потребовало экстрадиции Маккиннона.

Полагали, что если Маккиннон будет выдан США и осужден, то ему грозит до 70 лет в тюрьме, причем есть обоснованный страх, что это будет тюрьма ГуантанамоBritish 'hacker' fears Guantanamo , BBC News, 12 April 2006. Он продолжает оспаривать возможность его экстрадиции и уверенно заявляет, что должен отвечать по законам Великобритании за все его сомнительные действия и преступления, а обвинения США голословны и безосновательны.

В 2012 году премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запретила его экстрадицию, он был объявлен душевнобольным.

В свою очередь власти США заявляют, что Маккиннон значительно преуменьшает значение своих собственных действий. Один из старших офицеров Пентагона заявил: «Политика США предполагает отражение таких атак как можно более жестким образом. В результате действий Маккиннона мы понесли достаточно серьёзный урон. Это был вредоносный инцидент. Он нанес серьёзный и целенаправленный урон военным компьютерам и компьютерам НАСА, и оставил нелепые и антиамериканские сообщения. Все доказательства указывают на то, что кто-то инсценировал серьёзную атаку на компьютерные системы США.»

 Поддержка Маккиннона 
В начале ноября 2008 года большинство членов Парламента подписало документ, согласно которому все судебные решения, относящиеся к заключению в тюрьму, навязанные судами США, должны осуществляться в тюрьмах Великобритании. Однако, 15 июля большинство из них проголосовало в Парламенте против пересмотра договора об экстрадиции.

В середине ноября рок-группа Marillion заявила, что готова принять участие в благотворительном концерте в поддержку борьбы Маккиннона против экстрадиции в США. Организатором планируемого мероприятия, дата которого ещё не объявлена, является Росс Хемсворф, однако, уже многие заявили о своей поддержке, включая Стинга, Бо́риса Джонсона (мэр Лондона) и многих других людей и сообществ. Все они считают, что если Маккиннона и будут судить, то это должен делать суд Великобритании.

В августе 2009 года шотландская газета The Herald написала, что шотландский предприниматель Люк Херон готов передать Маккиннону 100 000 фунтов стерлингов для покрытия судебных издержек в случае его экстрадиции в США.

В одной из следующих статей того же издания о поддержке Маккинона заявил Джозеф Ричард Гутхейнз, сотрудник НАСА в отставке. Также он является бывшим членом Комитета по надзору техасского уголовного правосудия по делам правонарушителей с медицинскими и умственными отклонениями. Он заявил, что Маккиннон не найдет правосудия в США. Он уверен, что заболевание Маккиннона не будет являться смягчающим обстоятельством в системе правосудия СШАGary was just a guy looking for ET. This witch hunt must end (and that’s the man from NASA’s view) , Julie Moult. The Daily Mail, London, July 7, 2009.

Британский таблоид The Daily Mail'' начал кампанию против выдачи Маккиннона властям США.

В августе 2009 года член группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустил онлайновый сингл Chicago — Change the World для привлечения внимания к судьбе Маккиннона. В исполнении переигранной песни Грэма Нэша «Chicago» участвовали Крисси Ханди и Боб Гелдоф, а также сам Маккиннон. Она была выпущена старым соавтором Pink Floyd Крисом Томасом при поддержке Грэма Нэша. Это видео также было размещено в Сети.

Дополнительно 
 Акт экстрадиции 2003 года
 Judgments — Mckinnon V Government of The United States of America and Another, United Kingdom Parliament, 30 July 2008, retrieved 2009-08-01 https://publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080730/mckinn-1.htm

См. также 
 Адриан Ламо
 Джулиан Ассанж

Примечания

Ссылки 
 Gary McKinnon support website
 Support website by Gary McKinnon’s mother
 Hacker Voice Radio interview with Mckinnon
 Facing 60 years in US prison after hacking into Pentagon
 British hacker loses extradition appeal
 Profile BBC News — lost his appeal in the UK’s House of Lords 30 Jul 2008
 Paranormal Daily News — Gary McKinnon should be praised and not punished
 Dan Bull — Free Gary (an open letter to the Home Secretary)
 Coverage of the Gary McKinnon case since 2006

Хакеры-злоумышленники
Больные синдромом Аспергера
Киберпреступность
Конспирологи
Уфология
Дела Европейского суда по правам человека с участием Великобритании
Психиатрия и общество